Slovo kůra se vždy týká povrchových částí některých prostorových útvarů. Objevuje se v těchto významech:

Biologie
 borka – odborný název pro kůru některých rostlin
 primární kůra
 sekundární kůra
 kůra neboli slupka na některých plodech, tedy část oplodí

 mozková kůra – plášť koncového (velkého) mozku
 vlasová kůra neboli kortex – vláknitá vrstva vlasu

Geologie
 planetární kůra
 svrchní vrstva Země
 Zemská kůra – svrchní vrstva Země
 oceánská kůra – část Země tvořená oceány
 kontinentální kůra – část Země tvořená pevninou

Potraviny
 citronová kůra – aromatická potravinářská ingredience
 kůra či kůrka – označení opečené svrchní části chleba obklopující střídu, případně pečiva a jiných pečených potravin, např. chlebová kůrka

Související články 
 Kura – řeka v Turecku, v Gruzii a v Ázerbájdžánu
 kúra – soustavná léčba, například lázeňská, odtučňovací atd.

Jména osob 
 Miroslav Kůra (* 1924) – český tanečník a choreograf
 Jana Kůrová (* 1959) – česká tanečnice

Externí odkazy